Alberga (Eskilstuna), Zweden
Ålberga (Nyköping), Zweden